All Summer Long – album dei The Beach Boys del 1964
 All Summer Long – canzone dei Beach Boys, contenuta nell'album omonimo
 All Summer Long – singolo di Kid Rock del 2008, dall'album Rock n Roll Jesus